Arbor Acres bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Arbor Acres (Florida), im Hillsborough County
 Arbor Acres (North Carolina), im Davidson County